Il Campionato del Mondo B 1988 è stata la 3ª edizione del campionato del mondo B di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Colombia a Bogotà dal 31 ottobre al 6 novembre 1988.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale colombiana per la 1ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 6º posto

Risultati

Classifica

Girone 7º - 12º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Bibliografia 
 ISBN 978-989-20-2611-4

Collegamenti esterni 
 
 
 

B 1988
Competizioni sportive a Bogotà
Hockey su pista nel 1988
Hockey su pista in Colombia